Sezon 2019 w World Touring Car Championship – druga edycja serii wyścigowej World Touring Car Cup. Sezon rozpoczął się 6 kwietnia na Circuit International Automobile Moulay El Hassan w Maroku, a zakończył się 22 listopada na Sepang International Circuit Malezji, po rozegraniu 10 rund składających się z 30 wyścigów.

Lista startowa

Zmiany wśród kierowców 
Zmiany zespołów
 Luca Engstler: Hyundai Team Engstler → BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

Wchodzący do WTCC
 Niels Langeveld: ADAC TCR Germany Touring Car Championship → Audi Sport Team Comtoyou
 Attila Tassi: TCR Europe Touring Car Series → KCMG
 Daniel Haglöf: TCR Scandinavia Touring Car Championship → PWR Racing
 Mikel Azcona: TCR Europe Touring Car Series → PWR Racing
 Luca Engstler: TCR Europe Touring Car Series → Hyundai Team Engstler
 Néstor Girolami: Stock Car Brasil → ALL-INKL.COM Münnich Motorsport
 Augusto Farfus: Deutsche Tourenwagen Masters → BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team
 Nicky Catsburg: World Endurance Championship → BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team
 Andy Priaulx: World Endurance Championship → Cyan Performance Lynk & Co
 Johan Kristoffersson: Rallycrossowe Mistrzostwa Świata → SLR Volkswagen
 Benjamin Leuchter: ADAC TCR Germany Touring Car Championship → SLR Volkswagen

Kalendarz wyścigów

Zmiany w kalendarzu 
 inaugurację sezonu stanowił Wyścig Maroka)
 po raz pierwszy został rozegrany Wyścig Malezji na torze Sepang International Circuit
 nie odbył się Wyścig Chin w Wuhan

Wyniki 

Cyfry 1 2 3 4 5 oznaczają pozycje zdobyte w kwalifikacjach, przy czym w klasyfikacji producentów punkty są przyznawane tylko dla dwóch najszybszych samochodów tego samego producenta.

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2019